Ce nom peut désigner :
 dans la mythologie grecque :
 Talos, Géant de bronze gardien de la Crète ;
 Talos fils de Perdix, tué par jalousie par son oncle Dédale ;
 en astronomie, 5786 Talos, un astéroïde ;
 en paléontolgie,  Talos, un genre de dinosaures théropodes ;
 dans le domaine militaire :
 RIM-8 Talos est un ancien missile surface-air américain ;
 l’armure TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit), un projet d'armure militaire perfectionnée ;
 dans le domaine du spectacle, Talos, un monde de Star Trek ;
 dans la bande dessinée, Talos, un alien de l'Univers Marvel ;
 dans l'univers du jeu de rôle, Talos, le dieu des tempêtes et de la destruction dans  Donjons et Dragons ;
 dans l'univers des jeux vidéo :
 Talos est un monstre de fiction dans la série de jeux vidéo Resident Evil ;
 Talos I, une station spatiale dans laquelle se déroule l'action de Prey ;
 Talos, une entité métaphysique au centre de l'univers de The Elder Scrolls;
 The Talos Principle, un jeu vidéo de réflexion sorti en 2014.

 un artiste irlandais, Talos

Voir aussi 
 Talo